Le Mini Clubman est le nom utilisé par deux modèles fabriqués par la marque Mini:
 Le Mini Clubman/1275 GT, version GT de la Mini déclinée aussi en break et produite de 1968 à 1980.
 Le Mini Clubman, version break de la Mini apparue en 2008.

Homonymie